Žugić je priimek več oseb:
 Komnen Žugić, črnogorski častnik in narodni heroj
 Stojan Žugić, črnogorski general